Guem ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Guem (Musiker) (1947–2021), französischer Perkussionist algerischer Herkunft (eigentlich Abdelmadjid Guemguem)
 Abraham Guem (* 1999), Südsudanesischer Mittelstreckenläufer
 Alexander Guem (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Otto Guem (1899–1976), österreichischer Jurist und Autor

Siehe auch:
 GÜM